Buadromo ist ein Familienname, Namensträgerinnen sind:

 Matelita Buadromo (* 1996), fidschianische Schwimmerin
 Virisila Buadromo (* 1972), fidschianische Journalistin und Frauenrechtlerin.